Journoud ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Royet-Journoud (* 1941), französischer Dichter
 Paul Journoud (1821–1882), französischer Schachmeister und Journalist